Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Burzawa – polski piłkarz plażowy i futsalista
 Zenon Burzawa – polski piłkarz i trener